Curveball bezeichnet:

 Curveball, Ball, der bogenförmig vom Werfer zum Schlagmann geworfen wird
 Curveball (2015), US-amerikanischer Film von Brandon Thaxton
 Curveball (2018), britischer Film von Matt Holt (Regisseur)
 Curveball – Wir machen die Wahrheit, deutscher Film von Johannes Naber (2020)
 Curveball, Codename von Rafid Ahmed Alwan